53-я церемония вручения наград премии «Золотой мяч (2008 Ballon d'Or)»
2 декабря 2008 года

Золотой мяч: 
 Криштиану Роналду

(первый раз)

< 52-я Церемонии вручения 54-я >

Золотой мяч 2008 года (фр. 2008 Ballon d'Or) — 53-я ежегодная церемония вручения награды лучшему футболисту мира, вручается журналом France Football. Претенденты были оглашены 20 октября 2008 года, церемония прошла 2 декабря 2008 года. По её итогам приз получил португальский нападающий «Манчестер Юнайтед» Криштиану Роналду. Он стал третьим португальским игроком (после Эйсебио в 1965 и Луиша Фигу в 2000 годах) и четвёртым игроком «Манчестер Юнайтед» (после Дениса Лоу в 1964, Бобби Чарльтона в 1966 и Джорджа Беста в 1968 году) - обладателем данной награды.

Результаты

Игроки без голосов 
В список номинантов были также включены 5 игроков, но они не набрали ни одного балла:

Номинанты по странам

Номинанты по клубам

Ссылки 
 Итоги голосования  на сайте RSSSF.com 
 Статья на сайте France Football 

Золотой мяч (France Football)
Футбол в Европе в 2008 году